„Рено Каптюр“ (Renault Captur) е модел малки кросоувър автомобили с повишена проходимост на френската компания „Рено“, произвеждан в две последователни поколения от 2013 година.

Моделът е базиран на четвъртата поколение на „Рено Клио“ и първоначално се произвежда във Валядолид.

В Южна Корея „Каптюр“ се продава под марката „Самсунг QR3“.

Бележки 

Каптюр
Автомобили с повишена проходимост